Der Name Mycerinos steht für

 Mykerinos, einen altägyptischen König der 4. Dynastie;
 (4413) Mycerinos. einen Asteroiden des Hauptgürtels.